Eickelberg bezeichnet:
 Eickelberg, Ortsteil der Gemeinde Warnow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Eickelberg ist der Familienname folgender Personen:
 Dörthe Eickelberg (* 1975), deutsche Moderatorin und Schauspielerin
 Jan Eickelberg (* 1972–2022), deutscher Jurist
 Oliver Eickelberg (* 1968), deutscher Mediziner und Forscher in der Pneumologie
 Willem Hendrik Eickelberg (1845–1920), niederländischer Veduten- und Marinemaler